Мпенза — фамилия.

 Мпенза, Мбо (род. 1976) — бельгийский футболист, нападающий, брат Эмиля.
 Мпенза, Эмиль (род. 1978) — бельгийский футболист, нападающий, брат Мбо.